Union Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Grove (Alabama)
 Union Grove (Illinois)
 Union Grove (Louisiana)
 Union Grove (North Carolina)
 Union Grove (Texas)
 Union Grove (Wisconsin)

Siehe auch:
 Union Grove Township